Мисс мира 1970 () — 20-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 20 ноября 1970 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 58 девушек. Победила Дженнифер Хостен, представлявшая Гренаду.

Результаты

Участницы

Дополнительно

Дебютировали 
 Гренада и Маврикий участвовали в конкурсе впервые.
 ЮАР впервые выдвинула на конкурс двух участниц.

Вернулись 
 Гонконг и Пуэрто-Рико последний раз участвовали в 1959 году.
 Испания последний раз участвовала в 1964 году.
 Малайзия последний раз участвовала в 1966 году.
 Цейлон, Италия и Таиланд последний раз участвовали в 1968 году.

Историческое значение 
 Филиппины последний раз участвовали в 1968 году.
 Цейлон участвовал в третий раз, в последний раз участвовал в 1963 году.

Протесты и споры 
40 лет томатному побоищу на конкурсе Мисс Мира.

19 ноября 1970 года на конкурсе Мисс Мира феминистки закидали известного ведущего Боба Хоупа помидорами, пакетами с мусором и дымовыми шашками за сексистские сальные шутки. Они кричали из зала: "Мы не красивы и не уродливы, мы злы" ("We're not beautiful, we're not ugly, we're angry").

Акцию провели активистки только что созданной группы "Движение за освобождение женщин" (Women's Liberation Movement) (WLM). Акция феминисток привлекла внимание общественности, новость не сходила с главных страниц газет.

См. также 
 Мисс Вселенная 1970
 Мисс интернешнл 1970

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1970
 1970 Мисс Мира Часть 1
 1970 Мисс Мира Часть 2

Мисс мира
События 20 ноября
Ноябрь 1970 года
1970 год в Лондоне